Großsteingrab Ravnsnæs steht für:

 Großsteingrab Ravnsnæs 1
 Großsteingrab Ravnsnæs 2